Gerd Lottsiepen (* 6. Oktober 1953 in Essen) Berater, Verkehr und Umwelt, nachhaltige Mobilität war bis 2019 verkehrspolitischer Sprecher des ökologischen Verkehrsclubs VCD.

Leben 
Gerd Lottsiepen studierte in Bochum und Göttingen Sozialwissenschaften. Von 1983 bis 1992 arbeitete er in mehreren Projekten an der TU Berlin (Arbeitsstelle für verkehrspädagogische Forschung und Lehre). Im Projekt "Erziehung zu umweltbewusstem Fahrverhalten in der Fahrausbildung" bearbeitete er verhaltensrelevante und technische Aspekte des Themenbereichs Auto und Umwelt.  Von 1992 bis 1993 leitete er die Berliner Landesgeschäftsstelle des Verkehrsclubs Deutschland. Seit 1994 war Lottsiepen als Referent Mitarbeiter der VCD-Bundesgeschäftstelle, zunächst in Bonn, ab 1999 in Berlin, wo er als verkehrspolitischer Sprecher des Umweltverbandes für eine umwelt- und sozialverträgliche Mobilität lobbyiert.

Lottsiepen war von 1995 bis 2018 verantwortlich für die jährlich erscheinende VCD Auto-Umweltliste Seit 2020 ist er Berater im Begleitkreis des VCD-Projektes "Bundesmobilitätsgesetz".

Einzelnachweise

Weblinks 
 Übersicht der Struktur der VCD-Bundesgeschäftsstelle in Berlin
 Beitrag des ARD-Mittagsmagazins zur VCD Auto-Umweltliste 2013 mit mehreren Statements von Gerd Lottsiepen

Mann
Deutscher
Geboren 1953
Lobbyist